Amergin mac Míled (Amergin,Amairgin, Amairgen, Amorgen, Amhairghin) es el nombre del Druida y filidh (poeta, adivino) de la raza de los milesios, en la mitología irlandesa.

Amergin mac Míled 
Amhairghin mac Míled (o Amergin), conocido también como Amhairghin glúngel ("Amergin rodilla blanca"), fue el hijo de Míl Espáine (Mil de Hispania) druida, filidh y juez de los Milesianos, identificados dentro de la mitología Irlandesa como los primeros habitantes gaélicos de Irlanda. Existen varios poemas atribuidos a Amergin dentro de las sagas y leyendas irlandesas.

Los Milesios llegaron a Irlanda procedentes de Galicia para vengar la muerte de Ith (hijo de Breogán), un explorador que fue asesinado por tres de los Reyes de los Tuatha Dé Danann, los dioses irlandeses; Mac Cuill, Mac Cecht y Mac Gréine. Al llegar a tierra y pisar por primera vez con el pie derecho la Isla, Amergin entonó un himno, conocido como "La canción de Amergin".
Las tres reinas de los Tuatha Dé Dannan, (Banba, Ériu y Fódla), dieron permiso a Amergin y su gente para asentarse en Irlanda. Cada una pidió que la Isla fuera nombrada en su honor; a lo cual Amergin accedió, Ériu se convirtió en el nombre principal de la isla, actualmente llamada Éire en gaélico Irlandés, y Banba y Fódla son nombres poéticos que se le dan a la isla, así como Albión para Inglaterra.

Empero, los Milesios tenían que ganar el reinado de la Isla en una batalla con los Reyes Irlandeses, sus Druidas y guerreros. Los Milesios aceptaron dejar la isla y alejarse nueve olas de distancia (una barrera mágica) antes de regresar a pelear. Pero, al haber alcanzado las distancia convenida, los Druidas de los Dé Dannan, invocaron una mágica tormenta para mantenerlos a raya y que no pudieran desembarcar de nuevo. Amergin realizó entonces la "Invocación de Irlanda" para derrotar la magia de los Dé Dannan y poder llegar a tierra con bien. Después de una feroz batalla, donde los Reyes Irlandeses fueron muertos en combates cuerpo a cuerpo con tres de los hijos de Mil, Eber Finn, Éremón y el mismísimo Amergin, los Milesios triunfaron. Amergin dividió la tierra entre sus dos hermanos, Eber tomando el sur y Éremón el norte. Los Tuatha Dé Dannan, se retiraron al Otro Mundo, volviéndose parte de la gente de los Áes Shíde (Hadas). 

Los Poemas de Amergin tienen similitudes con los del druida Taliesin, dentro de la mitología de Gales.

Referencias 
 the Book of Invasions - Lebor Gabála Érenn
 The Book of Leinster Vol. 1
 Gregory, Lady Isabelle Augusta. "Gods and Fighting Men", 1904

Enlaces externos 
 Historia de Amergin, en español
 La Canción de Amergin, en gaélico y traducción al español
 La Invocación de Irlanda de Amergin, en gaélico y traducción al español

Mitología irlandesa
Ciclo del Úlster